Децентрализованный турнир 2004 () — 88-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Национальный финал

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2004 на rsssf.com

2004
Перу
Спорт в Перу в 2004 году